Сагра:

 Сагра () — название итальянских региональных фестивалей.
 Сагра, Раймон (1798—1871) — испанский экономист и политик.
 Сагра́ — посёлок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области.
 Сагра — остановочный пункт Свердловской железной дороги в посёлке Сагра.
 Сагра — река на Среднем Урале, приток Большой Чёрной.
 Сагра () — муниципалитет в Испании, Гранада, Андалусия.
 Сагра () — муниципалитет в Испании, Аликанте, Валенсия.

Составные названия 
 Вильясека-де-ла-Сагра — муниципалитет в Испании, Толедо, Кастилия — Ла-Манча.

См. также 
 Сарга
 Sagra — род жуков-листоедов.